Э́лдерсон (; иногда в русскоязычных текстах Олдерсон, Алдерсон) — англоязычная фамилия и топоним.

Фамилия 
  (1950—1997) — шотландский футболист.
  (1941—1989) — американский учёный и его изобретения:
 Двигатель Элдерсона ()
 Диск Элдерсона ()
  (род. 1991) — американская актриса.
  (1860—1940) — американская суфражистка.
 Павел (Элдерсон) (род. 1942) — бывший викарий Западноевропейского экзархата русских приходов, епископ Трахейский.
  (1914—2005) — американский изобретатель.
  (род. 1947) — генеральный директор (General manager) бейсбольной команды «Нью-Йорк Метс».
  (1867—1925) — британский регбист.
 Элдерсон, Эдвин (1859—1927) — британский генерал.
  (1882—1957) — американский характерный актёр.

Девичья фамилия 
   (урождённая Элдерсон; 1827—1899) — супруга британского премьер-министра маркиза Солсбери.
 Демаркус, Эллисон (урождённая Элдерсон; род. 1977) — американская фотомодель.
 Опи, Амелия (урождённая Элдерсон; 1769—1853) — английская писательница и поэтесса.

Топоним 
 Элдерсон (Западная Виргиния) (Alderson) — город в Западной Виргинии, США.
 Элдерсон (Оклахома) (Alderson) — город в Оклахоме, США.
 Элдерсон (Альберта) (Alderson) — заброшенная деревня в Альберте, Канада.

См. также 
 Андерсен
 Андерсон